CPPM est un sigle de Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire.
 CPPM est un sigle de Centre de physique des particules de Marseille.

Homonymie d'acronyme
Sigle de 4 caractères